Czupy Imre (1921–2007) gazdasági vezető, sakkozó
 Czupy Imre (1951–2015) közgazdász
 Czupy Imre (1968) gépészmérnök